

Anno 
 265 o 265 a.C.

Matematica 
 265 (numero)